Зимова Універсіада 1993 — XVI зимова Універсіада. Проводилася в Закопане (Польща) у 1993 році.

Медальний залік

Хокей 
Переможцями турніру з хокею на Універсіаді 1993 стала збірна Росії.

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Спортивні події 1993
Зимові Універсіади
Спорт у Закопаному
1993 у Польщі
Лютий 1993